
160-й гвардейский танковый Волновахский Краснознамённый, ордена Богдана Хмельницкого Донской казачий полк — воинское формирование Сухопутных войск Советской армии Вооружённых сил СССР и Российской Федерации. 

Условное наименование — Войсковая часть № 13206 (в/ч 13206). Сокращённое наименование — 160 гв. тп.

Формирование входило в состав 5-й гвардейской танковой дивизии Забайкальского, с 1998 года — Сибирского военного округа. Пункт постоянной дислокации в СССР — г. Кяхта Республики Бурятия, с 1997 — г. Гусиноозёрск.

История 
Ведёт свою историю от 11-й гвардейской кавалерийской дивизии. Дивизия участвовала в Великой Отечественной войне, где получила ряд наград и почётных наименований.

До 1957 года был 11-м гвардейским кавалерийским полком. Переформирован в 160-й гвардейский тяжёлый танковый Волновахский Краснознамённый, ордена Богдана Хмельницкого Донской казачий полк 18-й гвардейской тяжёлой танковой дивизии в 1957 году.

На момент распада СССР 160-й гвардейский танковый полк находился в составе 5-й гвардейской танковой дивизии в г. Кяхта.

Полк принимал участие в Первой и Второй чеченских войнах. Полк был вооружён танками Т-62М.

Награды

Примечания

Литература 
 

Танковые полки СССР
Танковые полки Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1957 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2009 году